Вуэна́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Люр-Сюд. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70577.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 340 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Безансона, в 25 км к востоку от Везуля.

По территории коммуны протекают реки Оньон и .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 397 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 266 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 200 были экономически активными, 66 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 200 активных жителей работали 179 человек (91 мужчина и 88 женщин), безработных было 21 (12 мужчин и 9 женщин). Среди 66 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крест Св. Николая (XVI век). Исторический памятник с 1979 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона